Pour les aspects généraux, voir Droit de l'informatique,
 voir aussi la :Catégorie:Droit de l'informatique,
 les lois de Moore sont des lois empiriques concernant l'évolution de la puissance des ordinateurs,
 en France :
 la loi informatique et libertés du  relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a été modifiée par la loi ,
 la loi pour la confiance dans l'économie numérique du , aussi appelée LCEN ou LEN 
 voir aussi droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information.